

Населені пункти та їхні частини

 Бжозова — село в гміні Вількув Опольського повіту Люблінського воєводства
 Бжозова — село в гміні Кшешице Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Бжозова — село в гміні Ґромник Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Бжозова — село в гміні Кадзідло Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Бжозова — село в гміні Ясвіли Монецького повіту Підляського воєводства
 Бжозова — село в гміні Сецемін Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Бжозова — село в гміні Поланець Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Бжозова — село в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Бжозова — частина села Пшисипка в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжозова — осада в гміні Уленж Рицького повіту Люблінського воєводства

Примітки